Furnerius (Latinisierung des französischen Namens Fournier) ist Name von:

 Abraham Furnerius (1628–1654), niederländischer Zeichner und Maler, Rembrandtschüler
 Georgius Furnerius, Gelehrtenname von Georges Fournier (Jesuit) (1595–1652), Mathematiker, Geograph und Astronom
 Jacobus Furnerius, Gelehrtenname von Jacques Fournier, später Papst Benedikt XII.
 Furnerius (Mondkrater), benannt nach dem Jesuiten Georges Fournier

Siehe auch:
 Fournier